Tordyveltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tordyveltjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (1,6 ha)
Tordyveltjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tordyveltjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn